de internationale benaming voor visquota (Total Allowable Catch); zie visquotum
 de Traditional Anglican Communion, geleid door Aartsbisschop John Hepworth
 een motorfiets (Touring Auto Cycle); zie Wilkinson (motorfiets)
 een Zuid-Afrikaanse organisatie van aidsactivisten; zie Treatment Action Campaign
 een identificatiecode voor draadloze telefoons; zie Type Allocation Code
 een toelatingscode voor draadloze telefoons; zie Type Allocation Code